Rigolo peut faire référence à : 
 L'Agent Rigolo et son chien policier, film belge muet réalisé par Alfred Machin, sorti en 1913
 Le Petit Rigolo illustré, série de bande dessinée franco-belge humoristique
 Les Armes, c'est rigolo, premier épisode de la huitième saison de la série animée South Park
 Le veau, c'est rigolo, cinquième épisode de la sixième saison de la série animée South Park
 L'info, c'est rigolo, un livre des Nuls
 J'suis un rigolo, une chanson de Carlos de 1981, reprise de Just a Gigolo
 Le Musulman rigolo, un film perdu de Georges Méliès
 Rigolo, un magazine de bandes dessinées publié par les éditions Les Humanoïdes associés dans les années 1980.

Rigolo peut être le nom de :
 Dino Rigolo, un réalisateur
 Rigolo, un label discographique fondé par Henri Salvador et sa femme Jacqueline en 1964

Rigolo a donné naissance :
 au pseudonyme Rigolboche, danseuse française qui fit la gloire du cancan sous le Second Empire

Notes et références